Корзино — название населённых пунктов:

Россия 
 Корзино — село в Савинском районе Ивановской области.
 Корзино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.